Unplugged and Unearthed é um álbum acústico, lançado pela banda Megadeth em 1998. Foi lançado na Europa, América do Norte, Japão e Argentina. Contém um cover da música "My sweet Lord" de George Harrison.

Faixas 
 "I'll Get Even"
 "A Tout Le Monde"
 "Countdown to Extinction"
 "Almost Honest"
 "Trust"
 "Angry Again"
 "Use the Man"
 "Anarchy in the UK"
 "Symphony of Destruction"
 "My Sweet Lord" (cover de George Harrison)

Componentes

 Dave Mustaine  - Vocal, guitarra, ritmo
 Marty Friedman  - Guitarra
 David Ellefson - Baixo, vocal de apoio
 Jimmy DeGrasso   - Bateria

Álbuns ao vivo de 1997
Álbuns de Megadeth
Megadeth
Álbuns da Capitol Records